La Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro 2009-2010 è stata organizzata per squadre di Serie A Dilettanti, B Dilettanti e C Dilettanti.

La Lega Nazionale Pallacanestro ha organizzato le fasi finali presso il PalaPaternesi di Foligno, dal 31 marzo al 2 aprile 2011. Alcuni incontri validi per le final-eight di Coppa Italia di B e C Dilettanti sono stati disputati presso il palasport di Ponte San Giovanni (Perugia).

Formula 
Serie A Dilettanti: partecipano alla fase finale 4 squadre, cioè le prime classificate al termine del girone di andata dei due gironi della Serie A Dilettanti FIP 2009-2010, e le due squadre vincitrici dei gironi di concentramento della Coppa disputati prima dell'inizio del campionato.
Serie B Dilettanti: partecipano alla fase finale 8 squadre, cioè le 4 vincitrici dei gironi di concentramento della Coppa, e le quattro squadre in testa al campionato in ciascun girone, al termine del girone d'andata.
Serie C Dilettanti: partecipano alla fase finale 8 squadre, cioè le prime classificate negli 8 gironi del campionato al termine del girone d'andata.

Risultati

Fasi finali

Serie A Dilettanti

Serie B Dilettanti

Serie C Dilettanti

Verdetti 
Vincitrice della Coppa Italia di Serie A Dilettanti: Fortitudo Pallacanestro Bologna
Vincitrice della Coppa Italia di Serie B Dilettanti: PMS Basketball
Vincitrice della Coppa Italia di Serie C Dilettanti: Orlandina Basket

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
2010